Futbolo Klubas Mažeikiai var en fodboldklub fra den litauiske by Mažeikiai.

Historie 
Klubben blev stiftet i 1995 og gik konkurs i 2011.

Klub farver

Bane farver

Historiske slutplaceringer

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 UEFA 
 futbolinis 
 foot.dk 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1995
Ophørt i 2011
Tidligere fodboldklubber i Litauen